Rozgrywki Serie B w sezonie 1995/1996 zakończyły się zwycięstwem Bologny. Oprócz niej awans do Serie A wywalczyły Hellas Werona, AC Perugia i AC Reggiana. Królem strzelców rozgrywek został Dario Hübner z Ceseny, który zdobył 22 bramki.

Tabela

Wyniki

Najlepsi strzelcy 
22 gole
  Dario Hübner (Cesena)
21 goli
  Vincenzo Montella (Genoa CFC)
15 goli
  Cristiano Lucarelli (Cosenza)

1995 w piłce nożnej
1996 w piłce nożnej
Drugi poziom rozgrywek piłkarskich we Włoszech
1995 we Włoszech
1996 we Włoszech